Ganz Ábrahám (1814–1867), svájci származású vasöntőmester, gyáros, a budapesti Ganz vállalatok alapítója

Vállalatok
 Ganz vállalatok
 Ganz Villamossági Művek (1878–2000)
 Ganz Árammérőgyár (1889–1964)
 Ganz és Társa-Danubius Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. (1911–1948)
 Ganz Közlekedési Mérőműszerek Gyára (1953–1964)
 Ganz–MÁVAG (1959–1988)
 Ganz Műszer Művek (1964–2016)
 Ganz Műszer Művek EKM gyára
 Ganz Transelektro Közlekedési Zrt.

Ganz-villamosok
 Ganz TM, a Ganz által 1940 és 1943 között gyártott négytengelyes, kétirányú, szóló villamostípus
 Ganz UV, a Ganz által gyártott villamostípus, ami a budapesti villamosközlekedés második világháború utáni korszakának legmeghatározóbb szereplője
 Ganz MUV, az UV3-as széria 1993–94-ben modernizált altípusa
 Ganz CSMG, kifejezetten Budapestre készített nyolctengelyes csuklós villamostípus
 Ganz KCSV–5, a Ganz CSMG villamosainak első korszerűsített típusa
 Ganz KCSV–6, a kilencvenes években gyártott villamostípus
 Ganz KCSV–7, a Ganz CSMG villamosok legkorszerűbb típusa (1996—1999)
 Ganz csuklós motorkocsi, a Ganz által gyártott típus, amit speciálisan az M1-es metróvonalra terveztek

Sport
 Ganz-MÁVAG SE